Shkodër (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Shkodër (district), een district in het gelijknamige prefectuur
 Shkodër (stad), de hoofdstad van dat district en van de prefectuur
 Meer van Shkodër, een meer en nationaal park op de grens tussen Montenegro en Albanië